La Zurich Premiership 2004/05 è stato il 18º campionato inglese di vertice di rugby XV, la English Premiership.

Iniziato il 4 settembre 2004, è terminato con la finale del 14 maggio 2005, che ha visto la vittoria finale dei London Wasps contro i Leicester Tigers. Le dodici squadre partecipanti hanno dapprima  disputato la regular season con gare di andata e ritorno; le migliori tre hanno poi avuto accesso ai play-off, giocati con la formula dell'eliminazione diretta.

Squadre partecipanti

Fase a girone unico

Classifica

Playoff 
Come per la stagione 2003–04, la prima classificata nel girone unico ebbe accesso diretto alla finale dove incontrò la vincente della semifinale, disputata tra la seconda e la terza classificata. Questa fu l'ultima stagione in cui i playoff si disputarono con questo formato.

Semifinale

Finale

Zurich wildcard 
Le squadre piazzate al 5º, 6º, 7º e 9º posto della stagione regolare disputarono una fase a eliminazione diretta per ottenere l'ultimo posto disponibile in Heineken Cup.
La nona classificata prese il posto dell'ottava (i ), che si era assicurata un posto in Heineken Cup grazie alla vittoria nella Coppa Anglo-Gallese.

Semifinale

Finale

Note

Collegamenti esterni 
  , da PremiershipRugby.com